Вільховецька волость — історична адміністративно-територіальна одиниця в Україні в XIX— першій чверті XX століття:
 Вільховецька волость — Канівського повіту Київської губернії;
 Вільховецька волость — Кам'янецького повіту Подільської губернії.